Joseph Schwarz (Geograph) (1804–1865), geògraf, historiador local i rabí alemany
 Joseph Schwarz (Bildhauer) (* 1848), escultor bohemi alemany
 Joseph von Schwarz (1859–1933), contraalmirall austriac
 Joseph Schwarz (Sänger) (1880–1926), cantant d'òpera letó-alemany (baríton)
 Joseph Schwarz (pianista) (1883–1945), pianista i pedagog rus.